Geografie van de Verenigde Staten
 Gilmore, plaats in Arkansas
 Gilmore City, plaats in Iowa

 Personen

 Televisie en bioscoop
 Gilmore Girls, Amerikaanse televisieserie
 Happy Gilmore, Amerikaanse filmkomedie

Zie ook 
Gilmour, doorverwijspagina